Mänd ist der Familienname folgender Personen:
 Anu Mänd (* 1968), estnische Historikerin und Kunsthistorikerin
 Heljo Mänd (1926–2020), estnische Lyrikerin und Schriftstellerin